Portland steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Portland (Alabama), Ort im Dallas County, Alabama
 Portland (Arkansas), Stadt im Ashley County, Arkansas
 Portland (Colorado), Census-designated place im Ourah County, Colorado
 Portland (Connecticut), Ort im Middlesex County, Connecticut
 Portland (Florida)
 Portland (Georgia), Gemeindefreies Gebiet im Polk County, Georgia
 Portland (Illinois)
 Portland (Indiana), Stadt im Jay County, Indiana
 Portland (Iowa), Gemeindefreies Gebiet und Census-designated place im Cerro Gordo County, Iowa
 Portland (Kansas), Gemeindefreies Gebiet im Sumner County, Kansas
 Portland (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Adair County, Kentucky
 Portland (Maine), Stadt im Cumberland County, Maine
 Portland (Michigan)
 Portland (Missouri), Gemeindefreies Gebiet im Callaway County, Missouri
 Portland (New York), Stadt im Chautaugua County, New York
 Portland (North Dakota), Stadt im Traill County, North Dakota
 Portland (Ohio), Gemeindefreies Gebiet im Meigs County, Ohio
 Portland (Oregon), Großstadt im Multnomah, Washington und Clackamahs County, Oregon
 Portland (Pennsylvania), Borrough im Northampton County, Pennsylvania
 Portland (Tennessee)
 Portland (Texas), Stadt im Nueces und San Patricio County, Texas
 Portland (Dodge County, Wisconsin), im Dodge County und im Jefferson County
 Portland (Monroe County, Wisconsin)
 Portland (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin
 Portland (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin

im Vereinigten Königreich:
 Portland (Somerset), Ort
 Portland (Dorset), Stadt auf der Isle of Portland
 Portland Road, Straße in Notting Hill, London
 Isle of Portland, Felsen im Ärmelkanal

in Australien:
 Portland (New South Wales), Ort
 Portland (Victoria), Ort
 Cape Portland in Tasmanien

Sonstige:

 Portland Parish, Verwaltungseinheit auf Jamaika
 Portland Island (Neuseeland), Insel in Neuseeland
 Portland Island (Kanada), Insel in British Columbia, Kanada
 Portland Canal, Fjord in Nordamerika
 Portland, fiktiver Stadtteil von Liberty City in Grand Theft Auto III

Portland  steht für:

 Portland (Schiff, 1890), US-amerikanisches Passagierschiff
 Portland (Automarke), britische Automarke (1903 bis 1904)
 Portland (Naturstein), Kalkstein
 Portland (Rebsorte), Rebsorte
 Portland (Film), dänischer Film von Niels Arden Oplev (1996) 
 Portlandzement, Pulver zur Herstellung von Mörtel und Beton
 Portlandvase, römische Amphora
 Portland Building, ein 1982 eröffnetes Gebäude der postmodernen Architektur 
 Portland Gallery, London
 Portland-Projekt, Projekt zur Portierungen von Software
 Portland-Klasse (1932), Schiffsklasse
 Portland Cyclecar Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 City of Portland (Zug), Stromlinienzug zwischen Chicago und Portland, Oregon

Portland ist der Titel folgender Personen aus der Familie Bentinck:
 Earl of Portland, britischer Adelstitel
 Johann Wilhelm Bentinck, 1. Earl of Portland (1648–1709), niederländisch-englischer Höfling und Diplomat
 Henry Noel Bentinck, 11. Earl of Portland (1919–1997), britischer Peer und Politiker
 Timothy Charles Robert Noel Bentinck, 12. Earl of Portland (* 1953), Schauspieler und Komponist.

 Duke of Portland, britischer Adelstitel
 William Henry Cavendish-Bentinck, 3. Duke of Portland (1738–1809), britischer Politiker (Whigs, Tories)
 William John Cavendish-Scott-Bentinck, 5. Duke of Portland (1800–1879), britischer Aristokrat
 William Cavendish-Bentinck, 7. Duke of Portland (1893–1977), britischer Politiker (Conservative Party)

Siehe auch:
 USS Portland